Frege (llenguatge de programació)
 Gottlob Frege (1848, Wismar - 1925, Bad Kleinen, Imperi Alemany), filòsof i matemàtic alemany fundador de la filosofia analítica